Años de plomo (por el plomo, con el que se simbolizan las balas y los tiroteos) puede referirse a cualquiera de los periodos de la historia nacional de un de país o de la historia local de una ciudad o una región caracterizados por la extrema violencia civil, el terrorismo o la represión política, siempre que no lleguen a adquirir el grado de una guerra civil. Puede referirse a:

 Los años de plomo (Barcelona), el primer cuarto del , o más específicamente los primeros años de la década de 1920, caracterizados por el pistolerismo de la patronal y la acción directa o violencia anarquista de grupos de trabajadores.
 Los años de plomo (Brasil) (1968-1974), en portugués anos de chumbo.
 Los años de plomo (Italia), décadas de 1960 y 1970, en italiano anni di piombo, caracterizados por la estrategia de la tensión.
 Los años de plomo (Alemania), debidos a la actividad de la Fracción del Ejército Rojo en Alemania Federal.
 Los años de plomo (Checoslovaquia), que siguieron a la Primavera de Praga de 1968, por la imposición de la llamada normalización.
 Los años de plomo (Marruecos), décadas de 1970 y 1980, en francés années de plomb.
 Los años de plomo (Argentina), los años entre 1976 y 1983, también llamados de la "Guerra Sucia".
 Los años de plomo (Bélgica), debidos a la actividad del Westland New Post (WNP) responsable de los sangrientos ochenta con los asesinos de Brabante (28 asesinatos), con presencia también de un grupo izquierdista de corta vida: las Células Comunistas Combatientes (dos asesinatos).
 Los años de plomo (Francia), en los años 1980, debidos a la actividad de la Action Directe francesa.
Los Años de plomo (España), desde 1978 hasta 1980, etapa en la que la banda terrorista ETA cometió el 29 % de los asesinatos de su historia. En ocasiones su definición abarca toda la década de 1980.
 Los años de plomo (País Vasco), desde 1968 hasta finales del pasado siglo, con una gran mayoría de las víctimas mortales entre 1977 y 2001 y un menor número desde esa fecha (coincidiendo con los atentados del 11S). La gran mayoría son debidos a la actividad de ETA, y un número muy inferior, concentrado en ciertos momentos de las décadas de 1970 y 1980, a grupos opuestos de terrorismo de estado o extrema derecha, como los GAL o el Batallón Vasco Español

Edad Contemporánea